Serua (berg), een vulkaan in Indonesië
Serua (taal), een taal uit Indonesië
Serua (provincie), een provincie in Fiji
Serua (stad), een stad in Fiji